El ángel de Budapest puede referirse a:
 Ángel Sanz Briz, diplomático español apodado el ángel de Budapest por sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial.
 El ángel de Budapest, película española de 2011 sobre Ángel Sanz Briz.